Ren kan som auktorsförkortning betyda:

 Dong Ren
 Qiang Ren
 Ying-Dang Ren

Robotskapade auktorsförkortningar